

Plaatsen 
Newberry (Florida)
Newberry (Indiana)
Newberry (Michigan)
Newberry (South Carolina)
Newberry Township - een township in York County, Pennsylvania

Personen 
John Strong Newberry (1822-1892), Amerikaans botanicus

Overige 
Newberry (vulkaan) - een vulkaan in Oregon, Verenigde Staten
Newbery Medal - een literaire prijs in de Verenigde Staten